Улица Розы Люксембург — одна из главных улиц города Донецка. Расположена между проспектом Панфилова и Комсомольским проспектом.

История 
Улица названа в честь одной из основательниц Коммунистической партии Германии Розы Люксембург (1871—1919).

Описание 
Улица Розы Люксембург начинается в Ворошиловском районе, от Комсомольского проспекта и заканчивается в Киевском районе после проспекта Панфилова. Протянулась с юга на север. Длина улицы составляет около четырех километров.

Источники 
 Список улиц Донецка
 Киевская военно-картографическая фабрика. 2003. Донецк. План-схема.
 Список улиц Донецка с топономікою
 Перечень наименований улиц, проспектов, переулков, бульваров, площадей и шоссе города Донецк сгруппирован по районам

Ворошиловский район (Донецк)
Киевский район (Донецк)
Улицы Донецка
Донецк